Mjölner kan syfta på:

 Mjölner – guden Tors hammare i den fornnordiska mytologin
 Mjölner – ett granatkastarsystem som är avsett att monteras på fordon, se BAE Systems Hägglunds Mjölner
 Camp Mjölner – militär grupperingsplats i Kosovo
 FK Mjølner – en fotbollsklubb i Narvik, Norge
Isbrytaren Mjølner (Danmark) – dansk isbrytare
Isbrytaren Mjølner (Norge) – norsk isbrytare
Mjölnerkratern – en stor meteoritkrater i Barents hav

Se även
 HMS Mjölner – flera örlogsfartyg i svenska flottan